Angelo Bellocchio, giocatore di biliardo italiano
 Antonio Bellocchio, politico italiano
 Marco Bellocchio, regista e sceneggiatore italiano
 Piergiorgio Bellocchio, critico letterario e scrittore italiano, fratello di Marco
 Pier Giorgio Bellocchio, attore italiano, figlio di Marco
 Bellocchio, personaggio del mondo immaginario dei Pokémon